Das Shanghai Darts Masters war ein Turnier im Dartsport und wurde vom 25. bis zum 26. Juni 2016 zum ersten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das dritte Event der World Series of Darts 2016. Austragungsort war das Himalaya Theatre in Shanghai.

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 16 Spieler teil. Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den sechs bestplatzierten Spielern der PDC Order of Merit und zwei Wildcard-Spielern zusammen. Zusätzlich nahmen acht lokale Qualifikanten als ungesetzte Spieler an dem Turnier teil. Die momentane Platzierung in der World Series Rangliste war Grundlage für die Setzliste.

Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Die 1. Runde fand am 25. Juni statt. Spielmodus war ein best of 11 legs. Die Viertelfinals, die Halbfinals und das Finale, die alle am 26. Juni ausgetragen wurden, wurden im best of 15 legs-Modus gespielt.

Preisgeld 
Das Preisgeld für das Shanghai Darts Masters wurde nicht offiziell bekannt gegeben.

Da es sich um ein Einladungsturnier handelt, wurden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Teilnehmer 
Für das Shanghai Darts Masters 2016 waren folgende 16 Spieler qualifiziert:

 Die 6 erstplatzierten Spieler der PDC Order of Merit – Stand 3. Januar 2016; nach der PDC World Darts Championship 2016 –, von denen alle gesetzt waren
 Die 2 Wildcard-Teilnehmer
 8 lokale Qualifikanten

PDC Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Gary Anderson
  Adrian Lewis
  Phil Taylor
  Peter Wright
  James Wade

Wildcard Teilnehmer
  Raymond van Barneveld
  Dave Chisnall

Lokale Spieler
  Paul Lim (Einladung)
  Scott MacKenzie (Einladung)
  Royden Lam (Einladung)
  Yunfei Jiang (Einladung)
  Liu Yuanjun (Qualifikant)
  Shiyan Lai (Qualifikant)
  Wen Lihao (Qualifikant)
  Jianhua Shen (Qualifikant)

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 

Shanghai Darts Masters
World Series of Darts 2016